Mercedes-Benz W210 (eller Mercedes-Benz E-klass) är en personbil, tillverkad av den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz mellan 1995 och 2002.

Versioner

Bilder

W210
Bakhjulsdrivna fordon
Fyrhjulsdrivna fordon